Die Italienische Fußballmeisterschaft 1920/21 war die 20. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Italienischer Meister 1920/21 wurde die SG Pro Vercelli.

Organisation 
Es wurde zunächst ein Meister von Nord- und einer von Süditalien ermittelt, wobei die Vereine der einzelnen Regionen zuerst gegeneinander spielten und dann in einer Finalrunde jeweils der Sieger im Norden beziehungsweise im Süden ermittelt wurde. Die beiden siegreichen Mannschaften spielten dann in einem Endspiel den italienischen Fußballmeister 1920/21 aus.

Meisterschaft

Norditalien

1. Runde

Ligurien 

|}

Piemont

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Lombardei 

|}

Venetien 

|}

Emilia-Romagna

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

2. Runde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde Norditalien 
Die beste Mannschaften aus Süditalien qualifizierte sich für das Endspiel.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Damit war die SG Pro Vercelli für das Endspiel um die gesamtitalienische Meisterschaft qualifiziert.

Süditalien

Latium 
Die beste Mannschaften der Liga im Latium qualifiziert sich für die Entscheidungsrunde.

|}

Toskana 
Die beste Mannschaften der Toskana qualifiziert sich für die Endrunde im Süden.

|}

Kampanien 
Die beste Mannschaften aus Kampanien qualifizierte sich für die Endrunde im Süden.

|}
Der FC Puteolana wurde vom italienischen Verband auf den letzten Platz strafversetzt.

Finalrunde Süditalien

1. Runde

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 

|}

Damit stand Pisa SC im Endspiel um die gesamtitalienische Meisterschaft.

Finale 
Das Endspiel um die italienische Fußballmeisterschaft 1920/21 fand am 24. Juli 1921 in Turin statt.

|}

Damit gewann die SG Pro Vercelli zum sechsten Mal die italienische Fußballmeisterschaft.

Meistermannschaft 
 Mario Curti
 Virginio Rosetta
 Piero Bossola (IV)
 Guido Ara
 Giuseppe Parodi
 Antonio Perino
 Ugo Ceria
 Mario Ardissone (II)
 Arturo Gay (I)
 Alessandro Rampini (II)
 Francesco Borello
 Trainer: Guido Ara

Quellen 
 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1920/21